

Patronyme 

 Auguste Nepveu (), libraire-éditeur français ;
 François Nepveu (1639-1708), prêtre jésuite et écrivain français ;
 Frédéric Nepveu (1777-1862), architecte français ;
 Pierre Nepveu (), architecte français ;
 Pierre Nepveu (1946-), écrivain québécois.

Toponyme 

 Hôtel Nepveu d'Urbé, monument historique français d’Angers ;
 Hôtel Nepveu de Rouillon, monument historique français du Mans.